Bundestagswahlkreis 275 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Mannheim (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Heidelberg (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Brandenburg – Rathenow – Belzig (1990 bis 1998)